De Serie A 1997/98 was het 95ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 67ste seizoen van de Serie A. De competitie begon op 31 augustus 1997 en eindigde op 16 mei 1998. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 847 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,77 doelpunt per wedstrijd. Juventus werd kampioen.

Uitslagen
<div align=center>
</div align=center>

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1997/98 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

Juventus

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van trainer-coach Marcello Lippi voor de 25ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Zie ook
Serie B 1997/98
Coppa Italia 1997/98
AC Milan in het seizoen 1997/98

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1997/98